Most Kamienny w Kaliszu
 Most Kamienny w Ratyzbonie
 Most Kamienny w Sankt Petersburgu